Arkab (Beta Sagittarii / β Sagittarii / β Sgr) puede referirse a dos sistemas estelares diferentes:

 Beta1 Sagittarii o Arkab Prior, estrella binaria a 378 años luz.
 Beta2 Sagittarii o Arkab Posterior, estrella gigante a 139 años luz.